NGC 4509 (другие обозначения — UGC 7704, IRAS12306+3222, MCG 5-30-18, ZWG 159.15, MK 773, KUG 1230+323, PGC 41660) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4509
Гончие Псы (созвездие)